Лоби (Lobi, Lobiri, Miwa) — язык гур, на котором говорит народ лоби на юго-западной части границы, в местечке Гауа департамента Гауа, провинции Пони в Буркина-Фасо, а также на северном небольшом участке региона Занзан в Кот-д’Ивуаре. Есть диалект гонгон-лоби.

Фонология 
Письмо лоби основано на латинском алфавите. В пересмотре орфографии буква «’w» была заменена на «ⱳ». Гортанная смычка на письме обозначается апострофом. Насализация обозначается тильдой над гласным, а долгота гласного удвоением гласной.

Некоторые фразы 
 1 — biel, 2 — ye~y~o, 3 — ye~ther, 4 — ye~nã, 5 — ye~moI, 6 — maadõ, 7 — makõy~o?, 8 — makõther, 9 — yuor phebiri, 10 — yuor.
 Mofôrê — главное приветствие.

Примечания

Ссылки 
 Лоби на Ethnologue.

Языки Буркина-Фасо
Языки Кот-д’Ивуара
Языки гур
Нигеро-конголезские языки